Nordal est un patronyme porté notamment par :

 Inger Nordal (1944-), botaniste norvégien ;
 Ólöf Nordal (1966-2017), femme politique islandaise ;
 Sigurður Nordal (1886-1974), universitaire, écrivain et poète islandais.